Стен Сміт був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Артур Еш.

У фіналі Іліє Настасе здолав Артура Еша з рахунком 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Іліє Настасе — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1972 US Open Men's Singles draw

1972 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу